Toponímia:
 Allen (Dakota del Sud), localitat a l'estat de Dakota del Sud (EUA)
 Allen (Kansas), localitat a l'estat de Kansas (EUA)
 Allen (Kentucky), localitat a l'estat de Kentucky (EUA)
 Allen (Michigan), localitat a l'estat de Michigan (EUA)
 Allen (Mississipí), localitat a l'estat de Mississipí (EUA)
 Allen (Nebraska), localitat a l'estat de Nebraska (EUA)
 Allen (Nova York), localitat a l'estat de Nova York (EUA)
 Allen (Oklahoma), localitat a l'estat d'Oklahoma (EUA)
 Allen (Texas), localitat a l'estat de Texas (EUA)
 Allen (Río Negro), localitat a Río Negro, Argentina 
 Biografies:
 Allen Berg, pilot de curses automobilístiques canadenc 
 Allen Ginsberg, poeta beat estatunidenc
 Allen Iverson, jugador de bàsquet estatunidenc
 Allen Wright, cap de la tribu ameríndia choctaw 
 James Lane Allen
 James Van Allen, científic estatunidenc que va descobrir el cinturó que duu el seu nom
 Joel Asaph Allen (1838 - 1921), zoòleg i ornitòleg estatunidenc 
 Woody Allen, guionista, actor i director de cinema estatunidenc
 Miscel·lània:
 Huracà Allen, huracà més fort de la temporada d'huracans a l'Oceà Atlàntic del 1980 
 Cinturó de Van Allen, zona de partícules que envolta la Terra formant un gran cinturó a la magnetosfera
 Allen & Unwin, editorial britànica amb seu a Austràlia 
 Allen Fieldhouse, pavelló d'esports de Lawrence (Kansas, EUA)